Перак может означать:
 Перак — штат Малайзии.
 Перак — герой чехословацкой городской легенды.
 Перак, Маро (род. 1982) — хорватский боец смешанного стиля.